Last Rites (1988), een film uit 1988
Last Rites (1999), een film uit 1999
Last Rites (ER), een aflevering van ER
Last Rites (computerspel), een computerspel uit 1997 voor DOS